— роман американского писателя Уильяма Дила (; 1924—2006)
 «Первобытный страх» (1996) — американский фильм режиссёра Грегори Хоблита, снятый по одноимённому роману.

См. также 
 Primal Fear (с 1997) — немецкая метал-группа и её альбом «Primal Fear» (1998).